Vrhovine je lahko:
 Vrhovine, Ub (Srbija)
 Vrhovine, Liško-senjska županija (Hrvaška)